Németország
Schwenningen, település Baden-Württemberg tartományban
Schwenningen, település Bajorország tartományban